Jokila est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1982), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1986), joueur finlandais de hockey sur glace

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois